Леонид Андреевич Кабарухин (5 апреля 1951, Таганрог) — российский художник.

Биография 
Родился 5 апреля 1951 в Таганроге. Занимался в изостудии.

С 1967 по 1971 год учился в Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова у Т. Ф. Теряева. В 1976 году стажировался в Кириллово-Белозерском монастыре у Г. М. Захаровой, О. В. Леликовой. Работал в реставрационных мастерских под патронажем М.А. Шолохова в Старочеркасске, Астрахани. 

В 1988 году участвовал в «Однодневной выставке» будущего товарищества «Искусство или смерть» (Таганрог, ДК завода «Прибой»). Участвовал в выставке «Русские идут» осенью 1995 года  в Ганновере. 

Член Союза художников России с 1998 года.

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

Работы находятся в собраниях 
 Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону.
 Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской, Ростов-на-Дону.
 Частные коллекции Англии, Германии, Израиля, Италии, Канады, России, США, Швейцарии.

Персональные выставки 
 2012 — МСИИД, Ростов-на-Дону.
 1998 — Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону.
 1995 — Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону.
 1993 — Выставочный зал на Кузнецком мосту, Москва.
 1992 — Центральный дом художника на Крымском Валу, Москва.
 1987 — Библиотека химфака РГУ, Ростов-на-Дону.
 1986 — Выставочный зал Дома Архитекторов, Ростов-на-Дону.

Избранные групповые выставки 
 2009 — «Ремейк». Галерея «М», Ростов-на-Дону.
 2005 — «Моя неидеальная подружка». РОМИС, Ростов-на-Дону.
 1988 — «Однодневная выставка». ДК завода «Прибой», Таганрог.

Цитаты 
 « Я проделал большой путь — от кочегара, дворника, плотника, реставратора до  автора, чьи картины занимают почётное место в музеях и частных коллекциях. Это, по-прежнему, очень закрытый художник, именно в этих условиях закрытости складывалась творческая манера письма, где, тем не менее, угадывается влияние учителя — Тимофея Теряева. Он научил своих одарённых последователей внимательному отношению к цвету, умению переключаться на иную оптику, благодаря которым строится целостный организм произведения. Несмотря на плоскостное изображение, в картинах Кабарухина есть та самая декоративность, где глубина пространственной среды строится не за счёт световоздушной перспективы, а в результате „духовного усилия“ автора, сумевшего буквально „втянуть“ зрителя в живописное пространство, в мир не явленного, но лишь угадываемого в изображеннии» — Светлана Крузе, 2012.

Ссылки 
 Персональный сайт Л. Кабарухина
 Леонид Кабарухин на сайте галереи «СОВКОМ»
 Выставка еврейских художников «Наш взгляд»

Источники 

Современные художники России
Члены Союза художников России
Выпускники Ростовского художественного училища
Художники Ростова-на-Дону
Искусство или смерть